Termenul „Leibniz” se poate referi la:

Gottfried Wilhelm von Leibniz, un filozof, matematician german
Universitatea Gottfried Wilhelm Leibniz (Hanovra)

Vezi și 
Leibnitz (dezambiguizare)